De Finse voetbalclub FC Haka Valkeakoski speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Haka Valkeakoski

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 35.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Haka Valkeakoski
FC Haka Valkeakoski